Zwierzyniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Zwierzyniec, quartier de Cracovie

dans la voïvodie de Lublin
 Zwierzyniec, gmina mixte du powiat de Zamość
 Zwierzyniec, ville du powiat de Zamość et chef-lieu de la gmina de même nom
 Zwierzyniec, village du powiat de Krasnystaw

dans la voïvodie de Mazovie
 Zwierzyniec, village du powiat de Kozienice, 
 Zwierzyniec, village du powiat de Maków
 Zwierzyniec, village du powiat de Wołomin

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zwierzyniec, village du powiat de Lidzbark
 Zwierzyniec, village du powiat d'Ostróda

dans d'autres voïvodies
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Łódź
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Lubusz
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Podlachie
 Zwierzyniec, village de la voïvodie de Sainte-Croix